

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Uryciówka – część wsi Hłudno w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Uryciówka –  część wsi Nozdrzec w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec